La famille Anselmi est une famille patricienne de Venise. Elle fut longtemps absente de la Cité des Doges, mais à son retour en 1415, elle fut intégrée dans le Maggior Consiglio pour son mérite pendant la conspiration de Bajamonte Tiepolo.

Elle s'éteignit le  avec le sénateur Giacomo, fils de Bortolo, petit-fils de Zuane.

Les armes des Anselmi sont coupé de gueules et d'argent au lion de l'un en l'autre.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien